Brasilodon — рід цинодонтів родини Brasilodontidae. Існував у середньому тріасі на території сучасної Бразилії. Викопні рештки тварини знайдені у відкладеннях формації Катурріта у штаті Ріо-Гранде-ду-Сул на півдні Бразилії.

Опис 
Невелика тварина, завдовжки 12 см (череп сягав 2,1 см) та вагою 20 г. Brasilodon є перехідною формою між прогресивними цинодонтами та ссавцями. Він має ознаки обох груп. У нього були такі ознаки ссавців: вторинне піднебіння, симетричний розвиток зубів і розвиненіший слух, ніж у інших цинодонтів. Він відрізнявся від справжніх ссавців тим, що його зуби замінялися багато разів протягом його життя, а не один раз, як це спостерігається у справжніх ссавців (молочні зуби, які замінюються постійними зубами). Швидше за все, це був комахоїдна тварина, з багатоточковими щічними зубами і добре розвиненими іклами.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки роду:

Посилання 
 Dinossauros do Rio grande do Sul. (in Portuguese)
 Sociedade Brasileira de Paleontologia. (in Portuguese)

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2003